Transfiguració (span.) steht für:
 Verklärung des Herrn, Glaubensgeheimnis und Bibelgeschichte (6. August)  – dort auch zu Kunstwerken
 zahlreiche Kirchen, siehe Verklärungskirche